Marktplatz 7 ist die Anschrift folgender Gebäude:

 Marktplatz 7 (Aindling), denkmalgeschütztes Gebäude
 Marktplatz 7 (Bad Kissingen), denkmalgeschütztes Gebäude
 Marktplatz 7 (Bad Neustadt an der Saale), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Neustadt an der Saale#Marktplatz
 Marktplatz 7 (Beerfelden), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Beerfelden
 Marktplatz 7 (Breuberg), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Breuberg-Neustadt
 Marktplatz 7 (Fürth), denkmalgeschütztes Traufseithaus in Fürth
 Marktplatz 7 (Münnerstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt
 Marktplatz 7 (Schnaittach), denkmalgeschütztes Giebelhaus in Schnaittach 
 Marktplatz 7 (Usingen), denkmalgeschütztes Giebelhaus in Usingen
 die heutige Neue Kanzlei (Heilbronn) am Marktplatz 7 in Heilbronn